А́нне Ма́лми (; урождённая А́нне Эерикя́йнен, ; ) — финская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

На чемпионате Европы 2016 — скип и четвёртый сборной Финляндии.

Одна из наиболее долго выступающих до настоящего времени на высоком международном уровне кёрлингисток мира — впервые выступала в турнирах высшего уровня ещё в чемпионате Европы 1983 года, а первый чемпионат мира среди женщин, в котором она участвовала, .

Одна из самых успешных кёрлингисток Финляндии, в различных чемпионатах страны (среди женщин, среди смешанных команд и смешанных пар) завоевала большое количество титулов и призовых мест..

Достижения 
как кёрлингист
 : золото (1998—1999, 2005—2006, 2006—2007, 2007—2008, 2012—2013, 2015—2016), серебро (2000—2001, 2001—2002, 2002—2003, 2003—2004, 2011—2012), бронза (2013—2014, 2014—2015).
 : золото (2006, 2007, 2013, 2014, 2015), серебро (2008, 2016), бронза (2005, 2009).
 : серебро ().
 : золото (2008), серебро (2014, 2015).

как тренер
 : золото (2015—2016), серебро (2011—2012), бронза (2014—2015).

Команды

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Финляндии